

Francja 

 Attigny – miasto w regionie Szampania-Ardeny
 Attigny – miasto w regionie Lotaryngia